Жировая:

 Жировая (река, впадает в Авачинский залив) — река на территории Елизовского района Камчатского края.
 Жировая (приток Шестой Речки) — река на северо-западе Камчатского края.
 Жировая (бухта) — бухта Авачинского залива.